Paul Viereck ist der Name folgender Personen:

* Paul Viereck (Richter) (1860–1915), deutscher Jurist
 Paul Viereck (Philologe) (1865–1944), deutscher Philologe, Epigraphiker und Papyrologe